

Persone 
 Georg Wilhelm Steller – medico e botanico tedesco
 Johann Steller – teologo austriaco
 Max Steller – psicologo tedesco
 Oliver Steller – musicista tedesco
 Walther Steller – germanista tedesco

Altro 
 14016 Steller – asteroide della fascia principale